Raszków ist der Name
 einer Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Raszków (Powiat Ostrowski)
 einer Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Ostrowski, siehe Gmina Raszków
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Raszków (Radków)
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Heiligkreuz in der Gemeinde Słupia